Eusebio Ayala (district), een district in het Paraguayaans departement Cordillera
 Eusebio Ayala (president), een president van Paraguay